«Акранес» () — ісландський футбольний клуб із однойменного міста, заснований 1946 року. Виступає у першому дивізіоні Ісландії. Домашній стадіон клубу є другим за величиною в країні. Сезон 2008 команда провалила, посівши останнє місце й вилетівши до першого дивізіону.

Досягнення 
Чемпіонат Ісландії 
Чемпіон (18): 1951, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1970, 1974, 1975, 1977, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001
Срібний призер (12): 1952, 1955, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1978, 1979, 1985, 1997

Кубок Ісландії
Володар кубка (9): 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2003
Фіналіст (10): 1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1974, 1975, 1976, 1999, 2021

Кубок Ліги
Володар кубка (3): 1996, 1999, 2003
Фіналіст (1): 2019

Суперкубок
Володар кубка (5): 1978, 1987, 1994, 1995, 2004

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Футбольна секція 
 Сайт прихильників клубу

Футбольні клуби Ісландії
Футбольні клуби, засновані 1946
Акранес